Villalonga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalonga (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Villalonga (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar